Irene van Griekenland (1904-1974), een dochter van Constantijn I van Griekenland en Sophie van Pruisen
Irene van Griekenland (1942), de jongste dochter van Paul I en Frederika van Brunswijk